Ле-Вердо́н-сюр-Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний захід від Парижа, 90 км на північний захід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 728 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1384,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ле-Вердон-сюр-Мер : Офіційний сайт 
 Ле-Вердон-сюр-Мер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Вердон-сюр-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда